Соревнования по тяжёлой атлетике в категории до 94 кг среди мужчин на летних Олимпийских играх 2008 проходили 17 августа. В турнире приняли участие 18 спортсменов из 14 стран.

Победу одержал казахстанец Илья Ильин.

В ноябре 2016 года через 8 лет после завершения соревнований решением МОК из-за положительных допинг-проб были лишены своих медалей: золота — Илья Ильин из Казахстана и бронзы российский тяжелоатлет Хаджимурат Аккаев. В итоге золото перешло к поляку Шимону Колецкому, изначально занявшему второе место, серебро получил занявший 4-е место Арсен Касабиев и Грузии, а кубинец Йоандри Эрнандес поднялся с шестого места на третье.

Медалисты

Рекорды 
Мировые рекорды до Олимпиады.

Расписание 
Время местное (UTC+8)

Результаты

Примечания

Ссылки 
 Результаты на сайте IWF 

Тяжёлая атлетика на летних Олимпийских играх 2008